Владимир Сергеевич Кудрин (, Кострома — , Санкт-Петербург) — русский врач, главный медицинский инспектор флота. Лейб-хирург. .

Биография 
Родился  года в семье костромского дворянина Сергея Николаевича Кудрина.

Окончил в 1854 году  и в июле был назначен младшим врачом в 31-й флотский экипаж в Севастополе. Был участником обороны Севастополя. В ноябре 1856 года «за отличное и деятельное выполнение своих обязанностей при подании помощи раненым во время обороны Севастополя» награждён орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами.

В марте 1857 года переведён младшим судовым врачом на Балтийский флот. В феврале 1873 года был назначен флагманским доктором Балтийского флота. В 1876 году плавал при начальнике отряда судов в греческих водах.

Во время русско-турецкой войны был старшим врачом морских сил на Дунае; был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами. С 1 января 1878 года — действительный статский советник, с 1880 года — почётный лейб-хирург Двора Его Величества.

В 1880 году был назначен флагманским доктором морских сил в Тихом океане. С сентября 1881 года занимал должность флота генерал-штаб-доктора, в 1886 году переименованную в главного медицинского инспектора флота. Его отчеты о плавании на фрегатах: «Александр Невский», «Светлана», «Смелый», корветах: «Варяг», «Медведь» и другие статьи печатались в «Медицинских прибавлениях к Морскому сборнику». Отдельно был отпечатан «Отчет о состоянии здоровья на флоте с 1874 по 1877 г.» (, 1883).

В 1882 году награждён орденом Св. Станислава 1-й степени, в 1883 — орденом Св. Анны 1-й степени.

Под его влиянием «Медицинские прибавления к Mорскому Сборнику» стали выходить регулярно, раз в месяц и в увеличенном до 4-5 листов объёме. С 1881 года и до конца жизни возглавлял Общество морских врачей в Санкт-Петербурге. Был членом суда чести врачей, председателем Главной вспомогательной медицинской кассы, вице-председателем Общества Красного Креста, председателем Русского общества охранения народного здравия, периодически исполнял обязанности председателя Медицинского совета Министерства внутренних дел.

В апреле 1886 года был произведён в тайные советники. Награждён орденами Св. Владимира 2-й степени (1889), Белого орла (1892), знаком отличия за 15 лет беспорочной службы, орденом Св. Александра Невского и бриллиантовыми знаками к нему. В 1898 году за отличие по службе был произведён в действительные тайные советники.

Также имел иностранные ордена: турецкий орден Меджидие 3-й степени (1868), кавалерский крест бразильского ордена Христа (1873), командорский крест греческого ордена Спасителя (1876), турецкий орден Османие 3-й степени (1876), румынский железный крест (1879), японский орден Восходящего солнца 2-й степени (1881). 

С 1887 года по инициативе В. С. Кудрина был введён принцип единоначалия в морских госпиталях. В этом же году он издал «Новое положение о морских лазаретах и госпиталях». В течение нескольких последующих лет под его руководством был переоборудован ряд госпиталей в Петербурге и Кронштадте, а также построены в Либаве, Владивостоке и Порт-Артуре. В. С. Кудрин стал инициатором переоборудования бывших коммерческих пароходов в плавучие госпитали и ввода их в строй. Так в 1900 году первым переоборудованным таким образом стал пароход «Царица». Далее были оборудованы госпитальные суда «Казань», «Ангара», «Монголия», «Кострома» и «Орёл», которые приняли участие в Русско-японской войне.

Умер  года.

Семья 

Жена — Екатерина Александровна Корнилова (1839—1878), дочь А. П. Корнилова, двоюродная племянница В. А. Корнилова, сестра Алексея А. Корнилова и Александра А. Корнилова. Их сын:
 Сергей Владимирович Кудрин (1866—1914), юрист, председатель окружного суда Санкт-Петербурга; жена С. В. Кудрина — Мария Николаевна Журавская (1876—1940), племянница Д. И. Журавского.
 Владимир Сергеевич Кудрин (1893—1955), педагог; дети:
 Сергей Владимирович Кудрин (1919—1997, п. Кубинка, г. Электросталь, Москва; военный, спортивный и гражданский врач),
 Ольга Владимировна Кудрина (1925—2013, Нижний Новгород; врач);
 Александр Сергеевич Кудрин (1894—1916), военный, погиб на фронте;
 Николай Сергеевич Кудрин (1896—1962), военный, правовед, педагог;
 Константин Сергеевич Кудрин (1898—1919), погиб на эсминце «Константин»;
 Иван Сергеевич Кудрин (1906—1989, Тверь), профессор, врач.

Память 

Мемориальная доска в Костроме, улица Шагова, д. 3

Примечания

Литература 
 
 Волнухин А. Я. Род Корниловых на службе Отечеству. — Старица, 2009.
 Дрожжин Ю. Владимир Кудрин — полвека на флотской службе // Медицинская газета. — 1996. — № 86. — С. 6.

Медики Российской империи
Придворные медики
Общественные деятели Российской империи
Медики, участники Крымской войны (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)